Dikerogammarus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Stebbing 1899. Dikerogammarus ingår i familjen Gammaridae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Dikerogammarus